Narcís Colomer Filvà (Mataró, 1820 - Mataró, 5 de gener de 1894), fabricant tèxtil maresmenc, casat amb Carme Volart. Era fill de Josep Colomer Alsina, constructor de carruatges i avi de Josep Colomer Volart. És descendent directe del príncep got Sigisbert. Fundà juntament amb els seus fills la societat mercantil 'Narcís Colomer i Fills', que passà a denominar-se el 1927 'Manufacturas Colomer Hermanos S.A.'

Bibliografia

Referències 

Empresaris tèxtils catalans
Empresaris mataronins
Industrials catalans